Ecclesia of Ekklesia (Grieks: εκκλησία) kan aanduiden:

 Ekklèsia - het belangrijkste wetgevende orgaan van de Atheense polis van burgers
 Kerk
 Kerkelijke gemeente
 Huisgemeente